Jahja II – sułtan z dynastii Idrysydów (864-874) 
 Jahja II – władca hafsydzki (1277-1279)